Роберт Дин Стоквелл (; ) — американский актёр. Номинант премии «Оскар», призёр «Золотого глобуса» и Каннского кинофестиваля.

Биография 
Дин Стоквелл родился в Северном Голливуде в штате Калифорния (но вырос в Нью-Йорке) в семье актрисы и балерины Нины Оливетт  и актёра и певца . Старший брат Дина  тоже был актёром. Когда Дину было 12 лет, его родители развелись.

Впервые появился на экране вместе со своим старшим братом в возрасте 7 лет. Практически сразу стал исполнять роли первого плана. В 1945 году сыграл в мюзикле «Поднять якоря» с Джином Келли и Фрэнком Синатрой. В 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме «Джентльменское соглашение» получил премию «Золотой глобус» как лучший начинающий актёр. В 1950 году вместе с Эрролом Флинном сыграл главную роль в фильме «Ким» по одноименному роману Редьярда Киплинга.

В отличие от многих звёзд-детей успешно продолжил свою карьеру. В 1959 и 1962 годах его работа в фильмах «Насилие» и «Долгий день уходит в ночь» была отмечена призами Каннского кинофестиваля.

В 1970-х много снимался на телевидении.

В 1986 году сыграл эпизодическую, но памятную роль одного из антагонистов в фильме «Синий бархат» Дэвида Линча, манерного наркодилера Бена. С Линчем актёр также успел поработать в 1984 году в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», где Стоквелл сыграл доктора Веллингтона Юэ, предавшего Дом Атрейдесов.

В 1988 роль главаря мафии в фильме «Замужем за мафией» принесла ему номинацию на премию «Оскар».

В конце 1980-х получил широкую известность благодаря фантастическому телесериалу «Квантовый скачок». 29 февраля 1992 года (день «квантового скачка») удостоился звезды на Голливудской аллее славы.

В числе последних заметных ролей актёра, появление в сериале «Звёздный крейсер „Галактика“» — в нём Стоквелл играет циничного сайлона.

Скончался 7 ноября 2021 года.

Личная жизнь 
С 1960 по 1962 год был женат на актрисе Милли Перкинс. С 1981 по 2004 год был женат на Джой Марченко. У них родилось двое детей.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 Project Quantum Leap

Голливудская «Аллея славы»
Выпускники Актёрской студии